Pilgrim — тринадцатый студийный альбом блюз-рок музыканта Эрика Клэптона, изданный в 1998 году. Обложку альбома создал автор манги «Neon Genesis Evangelion» Ёсиюки Садамото. Четыре песни с Pilgrim были исполнены Клэптоном на концертном альбоме One More Car, One More Rider (2002). Одноимённая с альбомом песня вошла в саундтрек к фильму «Смертельное оружие 4».

Об альбоме 
Pilgrim — первый альбом Клэптона после Journeyman (1989), состоящий из нового материала. Музыкант начал работать над ним ещё в 1991 году и уже написал две песни, когда в марте погиб его четырёх-летний сын Конор. Согласно автобиографии Эрика, этими песнями были «My Father’s Eyes» и «Circus», изначально называвшаяся «Circus Left Town». «Circus» рассказывает о последней встрече отца и сына, когда они вместе посетили цирк. Конор Клэптон умер на следующий день.

Pilgrim получил смешанные отзывы. Стивен Томас Эрльюин из Allmusic дал ему только 2 звезды из 5, посчитав слишком мягким (в автобиографии Клэптон говорит, что хотел сделать «печальный альбом»). Дэвид Уайлд из Rolling Stone, напротив, оценил альбом на 4 звезды из 5, отметив, что «Pilgrim — работа того, кто прошёл тяжёлый путь и понял, что хоть он и не может изменить мир, но в состоянии изменить себя».

Список композиций

Участники записи 
 Эрик Клэптон — гитара и вокал
 Andy Fairweather-Low — гитара
 Pino Paladino — бас-гитара
 Dave Bronze — бас-гитара
 Nathan East — бас-гитара
 Luís Jardim — бас-гитара и перкуссия
 Simon Climie — программирование ударных и клавишные
 Steve Gadd — ударные
 Paul Waller — программирование ударных
 Chris Stainton — орган Хаммонда
 Joe Sample — пианино
 London Session Orchestra — strings
 Paul Carrack — орган Хаммонда
 Greg Phillinganes — клавшиные
 Paul Brady — тин вистл
 Chyna Whyne — бэк-вокал
 Kenneth Edmonds — бэк-вокал

Чарты и сертификация

Примечания

Ссылки 
 Pilgrim на сайте Discogs 

Альбомы 1998 года
Альбомы Эрика Клэптона
Альбомы Reprise Records